Furioso (muziekterm), een term uit de muziekwereld
 Furioso (attractie), een kermisattractie die een variant is op de booster, ontwikkeld door het bedrijf Mondial Rides